Königin von Großbritannien steht für:

 Queen Regnant von Großbritannien, eine aus eigenem Recht regierende Herrscherin von Großbritannien, siehe Britische Monarchie bzw. Liste der britischen Monarchen
 Royal Consort von Großbritannien, eine Gemahlin des herrschenden britischen Monarchen, siehe Liste der Royal Consorts der britischen Monarchen